Jméno a příjmení Roman Horák má více nositelů:

 Roman Horák (* 1969) – český hokejový útočník
 Roman Horák (fotograf) (* 1970) – český grafik a fotograf
 Roman Horák (1991) (* 1991) – český hokejový útočník